Correo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Correo (ö i Antarktis),

Mexiko 

 Correa (ort), Veracruz, Oluta, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar